Runegalderet er en berømt passage i kvadet Hávamál (Den Højes tale), som beskriver Odins indvielse til runemagien.

Se også 

Nordisk mytologi
Nordisk saga

Nordiske sagaer

en:Hávamál#Rúnatal